Die 555 Hong Kong Challenge 1991 war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Weltrangliste im Rahmen der Saison 1991/92 und der World Series 1991. Das Turnier wurde vom 28. bis zum 31. August 1991 im Hilton Hotel in der britischen Kronkolonie Hongkong ausgetragen. Sieger wurde der Schotte Stephen Hendry, der im Finale mit 9:1 den Titelverteidiger James Wattana besiegte. Das höchste Break des Turnieres spielte mit einem 125er-Break der Engländer Gary Wilkinson.

Preisgeld 
Erneut sponserte 555 das Turnier, wobei das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr trotzdem um 12.000 Pfund Sterling auf 59.000 £ sank, von denen wiederum etwa ein Drittel auf den Sieger entfielen.

Turnierverlauf 
Das Turnier war wie auch schon die vorherige Erstausgabe des Turniers Teil der von Barry Hearns Matchroom Sport veranstalteten World Series und dabei zudem die letzten Ausgabe vor der Einstellung des Turniers. Es nahmen insgesamt sechzehn Spieler teil, von denen wiederum elf Profispieler und fünf Amateurspieler aus Hongkong und Thailand waren. Im K.-o.-System wurde ab dem Achtelfinale bis einschließlich zum Halbfinale im Modus Best of 9 Frames gespielt, wobei somit lediglich das Endspiel im Modus Best of 17 Frames davon abwich.

Finale 
Der Schotte Stephen Hendry war mit einem White-wash über einen der Amateurspieler ins Turnier gestartet und hatte mit 5:3-Siegen über Dennis Taylor und Steve Davis, die beide im Gegensatz zu Hendry mit seiner Dominanzphase in den 1990er-Jahren vor allem die 1980er-Jahre geprägt hatten, das Finale erreicht. In diesem traf er auf James Wattana, der als Titelverteidiger sein Auftaktspiel erst im Decider gewonnen hatte, später aber Steve James per White-wash besiegt hatte und schließlich mithilfe eines 5:2-Sieges über Jimmy White ebenfalls ins Finale eingezogen war.

Das Endspiel selbst war eine klare Angelegenheit. Nachdem Hendry mit zwei Frames in Führung gegangen war, konnte Wattana zum einzigen Mal in der Partie ein Frame für sich entscheiden. Unter anderem mithilfe zweier Century-Breaks gewann Hendry im Anschluss daran alle folgenden Frames und somit das Spiel mit 9:1.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden von drei Spielern insgesamt sechs Century Breaks.
  Gary Wilkinson: 125
  Stephen Hendry: 115, 107 (2×), 102
  Steve James: 108

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1991
Billardturnier in Hongkong